Щітка — знаряддя для чищення, чесання, обмітання і т. ін.
 Щітка — те ж саме, що й пензель
 Щітка — в електротехніці — деталь комутатора, що служить для передачі струму
 Щітки — різновид барабанних паличок
 Щітка чи друза — сукупність кристалів, які наросли на породу щільно один біля одного